Ashmunella varicifera är en snäckart som beskrevs av César Marie Félix Ancey 1901. Ashmunella varicifera ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
varicifera